Ibrahima Baldé ist der Name folgender Personen:

* Ibrahima Baldé (Fußballspieler, 1989) (* 1989), senegalesischer Fußballspieler
 Ibrahima Baldé (Fußballspieler, 2003) (* 2003), französisch-senegalesischer Fußballspieler